Cet article liste les géoparcs mondiaux reconnus par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). En , le Réseau mondial des Géoparcs comprend 161 géoparcs de 44 pays.

Liste

Géoparcs transnationaux

Anciens géoparcs

Références

Liens externes 

 Liste des géoparcs

Geoparc